Ilgenhof ist ein Ortsname:

 Ilgenhof (Donzdorf), Einzelhof im Stadtteil Reichenbach unter Rechberg von Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ilgenhof (Urbach), Einzelhof im Gemeindeteil Unterurbach von Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg